Pig Island (englisch für ‚Schweineinsel‘) ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Pig Island (Arkansas)
 Pig Island (Gulf County, Florida)
 Pig Island (Liberty County, Florida)
 Pig Island (Maine)
 Pig Island (Minnesota)
 Pig Island (New Hampshire)

in Neuseeland:
 Pig Island, anderer Name für Blumine Island, im Queen Charlotte Sound
 Pig Island, Insel im Lake Wakatipu, Region Southland

in anderen Ländern:
Big Major Cay, eine unbewohnte Insel im Distrikt Exuma auf den Bahamas (auch bekannt als Pig Beach, Pig Island und Major Cay)
 Pig Island (Neufundland), Kanada
 Pig Island (Queensland), Australien
 Pig Island, anderer Name für Ulu (Insel), Papua-Neuguinea